Военното време е периодът, в течение на който две държави, съюзи от група държави или две и повече политически сили вътре в една и съща държава (гражданска война) се намират в състояние на война помежду си. Военното време обхваща периода от обявяване на война или от фактичесткото започване на военни действия до обявяването на прекратяване на военните действия.

По време на война в страната или в някои нейни части може да действа военно право или да са въведени военни закони. Началото на войната е обявяването на война от върховния орган на държавната власт или моментът на действителното начало на военни действия. Краят на войната се обявява след края на военните действия чрез подписването на мирен договор или обявяването му от върховния орган на държавната власт.

По отношение на военното време, според българските законодателство и нормативни актове съществуват състояния на постоянна готовност и военна бдителност, които имат две степени :
 повишена
 пълна.

Те се отнасят до преминаването от мирно във военно положение и от мирно във военно време.

Бележки 

Военна терминология
Право